Clawson kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Clawson, Hose and Harby, civil parish i, Leicestershire, England,

USA 

 Clawson, Michigan, ort, Oakland County, 
 Clawson, Utah, ort, Emery County, 

Robotskapade USAförgreningar